Луминица има више значења:

 Луминица (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Луминица (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији